Александр Порецкий:
 Порецкий, Александр Николаевич (1855—1917) — генерал-лейтенант, командир лейб-гвардии Измайловского полка и сводно-гвардейского батальона, начальник 26-я пехотной дивизии в Восточно-Прусской операции 1914 года.
 Порецкий, Александр Устинович (1819—1879) — писатель, переводчик с французского языка в «Отечественных записках», основатель журнала «Воскресный Досуг», статский советник.